Yukon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Yukon (Territorium), ein Verwaltungsgebiet in Kanada
 Yukon River, 3185 km langer Strom in Alaska und Kanada

Yukon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yukon (Arkansas)
 Yukon (Georgia)
 Yukon (Missouri)
 Yukon (Oklahoma)
 Yukon (Pennsylvania)
 Yukon (Tennessee)
 Yukon (West Virginia)

Yukon bezeichnet außerdem:

 White Pass and Yukon Railway, Eisenbahngesellschaft in Alaska, British Columbia und im Yukon
 Yukon Quest, Schlittenhundrennen
 GMC Yukon, Fahrzeug-Modell von GMC
 Yukon, deutscher Titel des US-amerikanischen Films Ein Mann wird zur Bestie aus dem Jahr 1981
 Fluss des Lebens: Yukon – Ruf der Wildnis, Spielfilm von Mia Spengler (2019)
 Yukon Hold’em, Pokervariante 

Siehe auch:
 Yukhon († 1430), König des Reiches Lan Chang im heutigen Laos
 Ucon